Abha steht für:
 Abha, die Hauptstadt der Provinz Asir in Saudi-Arabien
 Abha (Vorname), weiblicher Vorname